Нарымбетов — казахская фамилия.

Известные носители 
 Нарымбетов, Кожамурат (1930 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Нарымбетов, Молдакул Султанович (1948—2012) — казахский художник;
 Нарымбетов, Сатыбалды (Сакен) Жалелович (1946—2021) — советский и казахский кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург и писатель.